Kayky, de son nom complet Kayky da Silva Chagas, né le  à Rio de Janeiro, est un footballeur brésilien qui évolue au poste d'ailier à Paços de Ferreira, en prêt de Manchester City.

Biographie

Carrière en club 
Kayky fait ses débuts professionnels le , remplaçant Miguel Silveira lors d'une défaite 1-2 contre Resende en Campeonato Carioca.

Carrière en sélection

Statistiques

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur brésilien
Naissance en juin 2003
Naissance à Rio de Janeiro
Joueur du Fluminense Football Club
Joueur du Manchester City FC
Joueur du FC Paços de Ferreira